San Andreas kan syfta på
 San Andreasförkastningen – en plattektonisk gräns i Kalifornien
 San Andreas, Kalifornien – centralort i Calaveras County
 Grand Theft Auto: San Andreas – ett spel i spelserien Grand Theft Auto
 San Andreas (fiktiv stat) – en fiktiv stat i spelet Grand Theft Auto: San Andreas
 San Andreas (bok) – en bok av Alistair MacLean
 San Andreas (film) – en amerikansk action- och äventyrsfilm från 2015